O Campeonato Paraibano de Futebol da Segunda Divisão de 1994 foi a 4ª edição da segunda divisão do Campeonato Paraibano de Futebol. Aconteceu entre os dias 24 de julho e 4 de dezembro e o Santa Cruz de Santa Rita foi campeão, conquistando uma vaga para a primeira divisão do ano seguinte.

Clubes participantes

Ver também 
 Campeonato Paraibano de Futebol
 Copa Paraíba de Futebol
 Federação Paraibana de Futebol

Ligações externas 
 Página Oficial da Federação Paraibana de Futebol

1994
Futebol de 1994 no Brasil